Зимняя (в верховьях — Верхняя Мучная) — река в России, протекает по Верхнетоемскому району Архангельской области. Слиянием с рекой Летней образует реку Содонгу в 32 км от устья, являясь правой составляющей. Длина реки составляет 30 км.

Основной приток — Каргова — впадает справа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вычегда до впадения реки Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300112103000026916.

Примечания 

Бассейн Ёрги
Реки Верхнетоемского района